Corneliuskirchen sind Kirchengebäude, die in der Regel das Patrozinium des heiligen Cornelius tragen. 

Bekannte Corneliuskirchen sind unter anderem:

Deutschland
 Korneliuskirche (Berlin), Ortsteil Berlin-Wedding
 St. Sebastian, Cornelius und Cyprian (Binzwangen)
 St. Kornelius (Brandscheid)
 Cornelius-Kirche (Hamburg-Fischbek), nach dem römischen Hauptmann Kornelius
 St. Kornelius (Grotenrath)
 St. Cornelius (Hoengen)
 Alt St. Cornelius (Köln-Rath/Heumar)
 St. Cornelius (Köln Rath/Heumar)
 St. Kornelius (Kornelimünster)
 St. Cornelius (Lamersdorf)
 Evangelische Kirche (Muggenbrunn), Todtnau
 St. Cornelius (Muggenbrunn)
 Corneliuskirche (Neubiberg), nach dem römischen Hauptmann Kornelius
 Kapelle St. Cornelius (Neuss)
 St. Kornelius (Rödingen)
 St. Cornelius (Rohren)
 St. Cornelius (Tönisvorst)
 St. Cornelius (Viersen-Dülken) 

Frankreich
 Saint-Corneille in Chartrettes

Siehe auch 
 Cornelius-und-Cyprian-Kirche
 Corneliuskerk, Niederlande
 Kerk aan de Ring

Fußnoten  
 

Cornelius